Binias ist der Name von

 Ninia Binias (* 1983), Künstlername Ninia LaGrande und Ninia La Grande, deutsche Schriftstellerin, Bloggerin, Poetry Slamerin und Moderatorin
 Uwe Binias (* 1956), ehemaliger Polizeipräsident in Hannover